Молдова на «Евровидении-2009», проходившем в Москве, была представлена Нелли Чобану с песней «Hora din Moldova». Национальный финал провела компания TeleRadio-Moldova (TRM).

Нелли Чобану заняла 5-е место в полуфинале со 106 баллами, в финале она заняла 14-е место с 69 баллами.

Национальный отбор 
Представитель Молдовы на конкурсе был выбран в два этапа:
 Внутреннее прослушивание жюри, состоящего из исполнителей, композиторов, поэтов и продюсеров, принятых заявок. Они выбрали 20 исполнителей или групп для участия в следующем этапе отбора. Этот этап прошёл до 31 декабря 2008 года.
 14 февраля, в специальном телешоу, TRM провело национальный финал, который транслировался по TV Moldova и TV Moldova International. Окончательное решение о победителе было сформировано в равных долях из мнения профессионального жюри, комиссии TRM и телезрителей.

9 февраля стало известно, что из борьбы за участие в конкурсе «Евровидение» выбывает 2 претендента. Группа «Edict» отозвала свою кандидатуру из-за запланированного концерта в Румынии. Наталья Гордиенко, одна из фавориток национального финала, отказалась от участия в нём по личными мотивам, не связанным с обсуждавшимся в последнее время в прессе конфликтом между Натальей и автором песни «So Alive», которую исполнительница должна была представить на конкурсе. Также из обновлённого списка на сайте Teleradio-Moldova исчезла одна из двух песен Ольги Тиры — «Love Is In The Air». Согласно регламенту, в национальном финале должно участвовать 20 песен. Вновь прибывшие участники — это Дойна Герман, Вероника Столли и группа «Corbus Albus».

Финал

В полуфинале

Финал 
В финале Нелли выступала 13-й и заняла 14-е место с 69 баллами. 12 баллов ей дали  и .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Евровидение на сайте Teleradio-Moldova

2009 год в Молдавии
Страны на «Евровидении-2009»